D'Amico est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bella d'Amico (), figure de la noblesse italienne, fille de Guillaume d’Amico (ou Guglielmo Amichi) et de Macalda Scaletta ;
 Brenna D'Amico (2000-), actrice américaine ;
 Fernando d'Amico (1975-), ancien footballeur professionnel argentin ;
 Hank D'Amico (1915-1965), clarinettiste de jazz américain ;
 Jean-Pierre d'Amico (1949-), plus connu sous le nom de Santiana, chanteur populaire ;
  (1937-2005), juge de lignes puis superviseur des officiels dans la LNH ;
 Santo d'Amico (1927-1995), auteur italien de bande dessinée ;
 Silvia D'Amico (1986-), actrice italienne ;
 Suso Cecchi D'Amico (1914-2010), scénariste et actrice italienne.

Personnage de fiction 

 Anthony d'Amico, plus connu sous le nom de Gros Tony, est un mafieux imaginaire de la série Les Simpson.

Patronyme italien